Ел Болсон има више значења:

 Ел Болсон (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Болсон (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику